Reitz – miasto w Południowej Afryce
 Redzikowo (niem. Reitz) – wieś w Polsce

Osoby
 Christopher Reitz – niemiecki hokeista
 Deneys Reitz – południowoafrykański pisarz i polityk
 Edgar Reitz – niemiecki filmowiec
 Erik Reitz – hokeista
 Francis William Reitz – południowoafrykański polityk, pisarz i poeta, prezydent Wolnego Państwa Oranii
 Heinie Reitz – amerykański bejsbolista